kunst van het rechtvaardige (Latijn)
Ars Aequi (tijdschrift), een juridisch vakblad
Ars Aequi (uitgeverij), een uitgeverij van juridische literatuur